Эднер Черри (; 21 июля 1982 года) — багамсий боксёр-профессионал, выступающий в 1-й полусредней весовой категории.

Биография

2001—2006  
Дебютировал в апреле 2001 года.

17 февраля 2007  Пол Малиньяджи —  Эднер Черри 

Место проведения:  Хаммерстейн Болрум, Нью-Йорк, Нью-Йорк (штат), США
Результат: Победа Малиньяджи единогласным решением в 10-раундовом бою
Статус:  Рейтинговый бой
Рефери: Пит Сантяьго
Счет судей: Стив Эпстейн (100—90), Том Казмарек (98—92), Билл Костелло (98—92) — все в пользу Малиньяджи
Вес: Малиньяджи 66,50 кг; Черри 66,70 кг
Трансляция: HBO BAD
Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (99—91 Малиньяджи)

В июне 2007 года Эднер Черри встретился с Полом Малиньяджи. Малиньяджи превосходил своего противника в скорости и точности ударов. Он победил по очкам единогласным решением судей.

13 сентября 2008  Тимоти Брэдли —  Эднер Черри 

Место проведения:  Бю Ривейдж Ресорт энд Касино, Билокси, Миссисипи, США
Результат: Победа Брэдли единогласным решением в 12-раундовом бою
Статус: Чемпионский бой за титул WBC в 1-м полусреднем весе (1-я защита Брэдли)
Рефери: Гэри Риттер
Счёт судей: Билл Клэнси (118—109), Дэвид Таранто (117—110), Реймонд Уайт (119—109) — все в пользу Брэдли
Вес: Брэдли 63,4 кг; Черри 63,2	кг
Трансляция: Showtime
Счёт неофициальных судей: Лайл Фицзимонс (118—109), Джеймс Джонс (118—109), Джордж Кимбэлл (118—109) — все в пользу Брэдли

В сентябре 2008 года Черри вышел на ринг против чемпиона мира в 1-м полусреднем весе по версии WBC Тимоти Брэдли. Чемпион контролировал ход поединка: он быстрее двигался и точнее бил. В середине 8-го раунда Брэдли пробил правый кросс в бороду. Черри упал, но сразу же поднялся. Чемпион попытался добить противника, но багамец смог отбегаться. По итогам 12-ти раундов судьи с большим преимуществом отдали Брэдли победу.

Ссылки 
 

Боксёры Багамских Островов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры второй полулёгкой весовой категории